Evans Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Evans Creek (Alabama)
 Evans Creek (Florida), im Wakulla County
 Evans Creek (Idaho)
 Evans Creek (Illinois), im Wayne County
 Evans Creek (Indiana), im Wayne County
 Evans Creek (Kalifornien)
 Evans Creek (Kansas), im Jefferson County
 Evans Creek (Louisiana), im St. Tammany Parish
 Evans Creek (Michigan)
 Evans Creek (Minnesota), im Itasca County
 Evans Creek (Mississippi)
 Evans Creek (Montana), im Beaverhead County
 Evans Creek (Nevada)
 Evans Creek (New York), im Saratoga County
 Evans Creek (North Carolina)
 Evans Creek (Ohio), im Coshocton County
 Evans Creek (Oregon)
 Evans Creek (Tennessee)
 Evans Creek (Texas)
 Evans Creek (Virginia)
 Evans Creek (Washington)
 Evans Creek (West Virginia), im Putnam County
 Evans Creek (Wyoming)